Besserud (Oslo), een buurt in Oslo
Besserud (metrostation), een station van de metro van Oslo